Vale Kupa ima više značenja:
 Vale Kupa (Benevento)
 Vale Kupa (Kjeti)
 Vale Kupa (Peruđa)
 Vale Kupa (Teramo)